(1967-), homme politique américain,
 Evan Gattis (1986-), joueur de base-ball américain,
  (1970-), chanteur et musicien américain,
 Ryan Gattis (1978-), romancier américain.
 
Patronyme anglais